В одиночному розряді тенісного турніру Commonwealth Bank Tennis Classic 2003, який проходив в рамках Туру WTA 2003, Олена Дементьєва здобула титул, у фіналі перемігши Чанду Рубін 6-2, 6-1.

Сіяні гравчині 

 Чанда Рубін (фінал)
 Олена Дементьєва (переможниця)
 Кончіта Мартінес (1-ше коло)
 Єлена Докич (2-ге коло)

 Тамарін Танасугарн (чвертьфінал)
 Відсутня
 Емілі Луа (1-ше коло)
 Чо Юн Чон (2-ге коло)
 Ешлі Гарклроуд (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Commonwealth Bank Tennis Classic